Борис Годунов:

 Борис Годунов — русский царь (1598—1605).

Образ в искусстве 
 «Борис Годунов» — опера Иоганна Маттезона (1710).

 «Борис Годунов» — историческая трагедия А. С. Пушкина.
 «Борис Годунов» — опера М. П. Мусоргского по пьесе А. С. Пушкина.
 «Борис Годунов» — фильм-опера Веры Строевой по произведению М. П. Мусоргского (1954).
 «Борис Годунов» — фильм-опера Бориса Небиеридзе по произведению М. П. Мусоргского (1987).
 «Борис Годунов» — фильм-опера Анджея Жулавского по произведению М. П. Мусоргского (1989).
 «Борис Годунов» — спектакль Театра на Таганке (1970) по пьесе А. С. Пушкина.
 «Борис Годунов» — фильм Сергея Бондарчука (1986) по пьесе А. С. Пушкина.
 «Борис Годунов» — фильм В. В. Мирзоева (2011) по пьесе А. С. Пушкина.
 Борис Годунов — музыкально-театральное представление, созданное на основе текста Пушкина и музыки Сергея Прокофьева.
 Борис Годунов — оперный спектакль Большого театра 1948 года.
 «Борис Годунов» — задуманное, но впоследствии уничтоженное раннее произведение Фёдора Достоевского (1841—1842).
 «Борис Годунов» — неоконченный фильм Ивана Шувалова (1907) по трагедии А. С. Пушкина

См. также 
 Годунов